O A.L.I.C.E. (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) é um chatterbot criado na Lehigh University por Richard S. Wallace, ativada em 1995, sendo um dos robôs mais populares da atualidade. É um projeto da Internet que faz parte do Projeto Pandora. Este projeto envolve a criação de bots de todos os tipos, especialmente aqueles em bate-papo. Desde página ALICE, o usuário pode iniciar uma conversa com uma conversa inteligente, que simula uma conversa real, para que o usuário dificilmente percebe que você está falando com um robô.

Esta tecnologia é feita em  Java pelo Dr. Luís Fernando Machado Freitas, responsável pela programação bots Pandora.
O objetivo deste projeto é testar a capacidade dos agentes inteligentes em java.

Você pode testar este projeto, se juntar a ele e até mesmo colocar um intellybuddyinBlog. Este projeto é muito promissor, se um agente inteligente é perguntado sobre o projeto, ALICE responde da seguinte forma:

A surpreendente resposta é obtida por pedir a um bot ALICE se você gosta do anime. Também é possível um bot em javascript, como o projeto Eliza.

Ver também 
 Chatterbot
 ELIZA

Ligações externas 
 Converse com A.L.I.C.E

Chatterbots